Löbnitz kan syfta på:

Tyskland 

 Löbnitz, Sachsen, kommun i Tyskland, Sachsen, 
 Löbnitz, Mecklenburg-Vorpommern, kommun, Mecklenburg-Vorpommern,